En Allemagne,
 Poppenhausen est une commune de Bavière.
 Poppenhausen (Wasserkuppe) est une commune de Hesse.